L'espressione Southeast Division può riferirsi a diverse divisioni all'interno delle leghe sportive professionistiche nordamericane:

Southeast Division, nella National Basketball Association
Southeast Division, nella National Hockey League